Пётр Па́влович Москви́н ( — , ) — один из основоположников лёгкой атлетики и хоккея с мячом в России. Заслуженный мастер спорта СССР (1945).

Биография 
В 1888 году, когда Петру было 17 лет, он с родителями отдыхал на даче в Тярлево, близ Санкт-Петербурга. Вместе с товарищами он играл в городки и лапту, а 6 августа у них прошли состязания в беге на 4 версты, на которых вручались призы, купленные на собранные по подписке деньги. Это были первые в России соревнования по лёгкой атлетике. Тогда же по инициативе Москвина был создан «Тярлевский кружок любителей спорта» — первая в России организация легкоатлетов.

Члены кружка не прекратили занятия бегом и по возвращении в Петербург. 15 июля 1896 года был официально зарегистрирован «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта»; его председателем стал А. П. Лебедев (благодаря усилиям которого удалось зарегистрировать кружок), а товарищем (заместителем) председателя — Москвин.

Постепенно в кружке начали развиваться и другие виды спорта. В 1897 году Москвин адаптировал правила футбола к русскому хоккею; эти правила применялись в России почти в неизменном виде более пятидесяти лет.

Когда в 1900 году началась официальная регистрация рекордов России по лёгкой атлетике, в таблицу рекордов вошли в беге на 100 м — результат Москвина (12,6 с), а в беге на 400 м — результат тренировавшегося у него В. Васильева (выступал под псевдонимом В. Волин).

Пётр Москвин работал служащим Русского торгово-промышленного банка.

Это был энергичный, деятельный, подвижный человек, небольшого роста, с густыми чёрными усами и такими же чёрными всегда весёлыми глазами. Он держался настолько приветливо и дружески, что вскоре после знакомства с ним каждому невольно думалось, что именно он заслужил его глубочайшую и исключительную симпатию.
.

После революции 1917 года Москвин воссоздавал лёгкую атлетику в Советской России: он организовал и возглавил в Ленинграде Секцию [Федерацию] лёгкой атлетики, разработал основы правил соревнований и судейства, был одним из организаторов регулярных чемпионатов страны по лёгкой атлетике. Преподавал в Ленинградском институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, работал в Спорткомитете Ленинграда.

Пётр Москвин погиб во время Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Литература, ссылки 

 
 Сергей Глезеров. Пётр Москвин и «тярлевские спортсмены» // «Спорт Бизнес Маркет». — № 4, 2001

Легкоатлеты России (по 1917)
Заслуженные мастера спорта СССР
Погибшие во время землетрясения